Minions – villaggio in Cornovaglia, Inghilterra, Regno Unito
Minion (Minions) – creature del franchise Cattivissimo me
Minions – film d'animazione del 2015 diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda
Minions – videogioco del 2008

Pagine correlate 
Minion